Дроздо́вский — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Дроздовский, Богдан (1931—2013) — польский поэт, прозаик, драматург, сценарист, журналист и переводчик.
 Геннадий Дроздовский (ум. после 1764) — архимандрит, настоятель Соловецкого монастыря Русской православной церкви.
 Дроздовский, Иоанн Дмитриевич (1865—после 1917) — член IV Государственной думы от Полтавской губернии, священник.
 Дроздовский, Михаил Гордеевич (1881—1919) — русский военачальник, деятель белого движения.
 Дроздовский, Павел Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 9588; 15 апреля 1855.
 Дроздовский, Роман Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2307 (1014); 13 ноября 1811.
 Дроздовский, Семён Иванович (1869—?) — Георгиевский кавалер; подполковник; 13 марта 1908.
 Дроздовский, Юрий Анатольевич (род. 1984) — украинский шахматист.

Дроздовская